Santa María de la Vega kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa María de la Vega (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Santa María de la Vega (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar